Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1984 – 63. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 27 kwietnia a 1 maja 1984 r. w Vittorio Veneto (Włochy). Startowali tylko mężczyźni w dziesięciu kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na sport24.ee

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1984 w sporcie
1984 we Włoszech